Auvry ist der Familienname folgender Personen: